Kiyotake ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroji Kiyotake, Schöpfer der Nintendo-Videospielreihe Metroid wie der Videospielfigur Wario
 Hiroshi Kiyotake (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kawaguchi Kiyotake (1892–1961), General der japanischen Armee
 Kōki Kiyotake (* 1991), japanischer Fußballspieler

Kiyotake ist ferner der Name von:

 Kiyotake (Miyazaki), ehemals selbständige Stadt, heute Stadtteil von Miyazaki (Miyazaki)